Гор Тигранович Мінасян (,  25 жовтня 1994, Ґюмрі, Вірменія) — вірменський, а згодом бахрейнський важкоатлет, срібний призер Олімпійських ігор 2016 року, призер чемпіонату світу та Європи, чемпіон Азії.

Кар'єра 
У 2013 році був дискаваліфікований на два роки через позитивну допінг-пробу на нандролон.

Результати

Примітки

Посилання 
Профіль на сайті IWF (за Вірменію)
Профіль на сайті IWF (за Бахрейн)

Вірменські важкоатлети
Бахрейнські важкоатлети
Вірменські срібні олімпійські медалісти
Срібні призери літніх Олімпійських ігор 2016
важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2016
Важкоатлети, дискваліфіковані за вживання допінгу
Уродженці Ґюмрі